Le Riccio, surnom de Bartolomeo di Sebastiano Neroni (Sienne, ~1500 - Sienne, 1571-1573) peintre miniaturiste siennois.
 Andrea Briosco dit Il Riccio (Padoue, ~1470 – Padoue, 1532), sculpteur italien
 Anne-Gaëlle Riccio, animatrice française de télévision
 Giovanni Battista Riccio, musicien et compositeur vénitien de l'ère pre-baroque 
 Laurent Riccio, karatéka français
 Luigi Riccio, footballeur italien né le  à Naples.
 
 Les trois peintres de la famille Brusasorci :
 Domenico Riccio ou Domenico Brusasorci (1516 - 1567), peintre italien 
 Felice Brusasorci dit Felice Riccio (Vérone, 1539 - 1605), son fils peintre italien
 Giovanni Battista Brusasorci dit Riccio, peintre véronais du